

Astronomia
 3737 Beckman – asteroide areosecante

Persone
 Candice Michelle Beckman – modella, attrice ed ex wrestler statunitense
 Charles Beckman – ex tennista statunitense
 Henry Beckman – attore canadese
 John Beckman – cestista statunitense
 Peter Beckman – doppiatore statunitense
 Raymond Beckman – calciatore statunitense
 William Beckman – lottatore statunitense